Otayf ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoh Otayf (* 1984), saudi-arabischer Fußballspieler
 Abdullah Otayf (* 1992), saudi-arabischer Fußballspieler